Gratze steht für:
 Gratze (Heckelberg-Brunow), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Heckelberg-Brunow, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Gratze ist der Familienname von:
 Paschalis Gratze (1819–1896), Laienbruder im Franziskanerorden, deutscher Orgelbauer, Kirchenplaner und Baumeister